Pruim (soort), de soort Prunus domestica, 'pruim' volgens Heukels' Flora
 Pruim (vrucht), de vrucht van bovenvermelde soort
 De pruimen, een sectie met alle pruimsoorten uit de Oude Wereld (Prunus sect. Prunus)
 De Amerikaanse pruimen, een sectie met alle pruimsoorten uit Amerika en de Nieuwe Wereld (Prunus sect. Prunocerasus)